Lavauzelle peut désigner :

 Arnaud Marty-Lavauzelle  (1946-2007), médecin et militant associatif français engagé dans la lutte contre le sida ;
 Lavauzelle, entreprise d'imprimerie, édition et papeterie limousine